tlenek wanadu(V),  (pięciotlenek wanadu)
 tlenek wanadu(IV),  (dwutlenek wanadu)
 tlenek wanadu(III),  (trójtlenek wanadu)
 tlenek wanadu(II), VO (jednotlenek wanadu)